Toponímia:
 Berchem-Sainte-Agathe 
 Sainte-Agathe (Puèi Domat)
 Sainte-Agathe-d'Aliermont 
 Sainte-Agathe-en-Donzy
 Sainte-Agathe-la-Bouteresse